Гвюдрун Мария Бьярнадоттир (; род. 1943, Кеблавик, Исландия) — победительница конкурса Мисс Интернешнл 1963, тогда её титул был известен под названием «The International Beauty of 1963». Конкурс прошёл в Лонг-Биче (Калифорния).

Гвюдрун в 20-летнем возрасте участвовала в конкурсе Мисс Исландия. После этого она победила в конкурсе Мисс Интернешнл, также принимала участие в конкурсе Miss United Nations, проходившем в Пальма-де-Мальорке в Испании, где заняла пятое место.

После международных конкурсов Гвюдрун стала актрисой и остаётся ею по настоящее время.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1943 году
Мисс интернешнл